Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 666 dans le monde.

Routes 
 U.S. Route 666, ancien nom de l'U.S. Route 491, aux États-Unis
 Route nationale 666, en France
 Route N666, en Belgique

Œuvres 
 Route 666 (Damnation Alley), roman de science-fiction de Roger Zelazny paru en 1969 ;
 Route 666 (Road 666), film américain réalisé par William Wesley sorti en 2001 ;
 Route 666, chanson de Damien Saez sortie en 2002 ;
 Route 666 (Road 666), treizième épisode de la saison 1 de Supernatural diffusé en 2006.

Homonymie de titre